Męciński ist der Name folgender Personen:

 Józef Męciński (1839–1921), galizischer Landtagsabgeordneter
 Wojciech Męciński (1598–1643), polnischer Jesuit